Mount Moore ist der Name mehrerer Berge und Hügel

in Australien:
 Mount Moore (Gladstone Regional Council), im australischen Verwaltungsbezirk Gladstone Regional Council in Queensland
 Mount Moore (Mid West), in der Region Mid West im australischen Bundesstaat Western Australia
 Mount Moore (New South Wales), im australischen Bundesstaat New South Wales
 Mount Moore (Northern Territory), im australischen Bundesterritorium Northern Territory
 Mount Moore (Shire of Croydon), im australischen Verwaltungsbezirk Shire of Croydon in Queensland
 Mount Moore (Somerset Regional Council), im australischen Verwaltungsbezirk Somerset Regional Council in Queensland
 Mount Moore (Wheatbelt Region), in der Wheatbelt Region im australischen Bundesstaat Western Australia

weitere:
 Mount Moore (Alaska), im US-Bundesstaat Alaska
 Mount Moore (Antarktika), in Westantarktika